

Rhode Island
 Newport Jazz Festival – festival jazzistico inaugurato nel 1954
 Newport Folk Festival – festival di musica folk inaugurato nel 1959
 Newport Music Festival – festival di musica classica inaugurato nel 1969
 Newport International Film Festival – festival cinematografico inaugurato nel 1998

California
 Newport Beach Film Festival – festival cinematografico inaugurato nel 1999, che si tiene a Newport Beach